Javorov kal je prašuma u Republici Hrvatskoj.
Nalazi se u Gorskom kotaru. Pripada Omphalodo-Fagetum (bukovo-jelovoj) vrsti prašuma.

Izvori 
Pregled bibliografske jedinice Prpić, Branimir; Matić, Slavko; Vukelić, Joso; Seletković, Zvonko: Bukovo-jelove prašume hrvatskih dinarida (u: Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj), Akademija šumarskih znanosti, Zagreb, 2001.

Sven D. Jelaska: Florističke i ekološke značajke bukovo-jelovih prašuma u Hrvatskoj 

Sumari.hr Zaključci međunarodnog znanstvenog skupa Prašumski ekosustavi dinarskoga krša i prirodno gospodarenje šumama u Hrvatskoj
Prašume u Hrvatskoj